Warren Samuel Fisher (1878–1971) – brytyjski entomolog
 Warren Fisher (1879–1948) – brytyjski urzędnik państwowy, pierwszy szef Służby Cywilnej
 Norman Warren Fisher – australijski rugbysta, aktywny w latach 70. XX wieku